Wight puede designar:

Isla de Wight, condado insular del sur de Inglaterra; o
James Alfred Wight
Robert Wight (1796—1872), botánico escocés.
Rohan Wight, un deportista australiano